

Patronymes 

 Peyton Siva (né en 1990), joueur américain de basket-ball.

Divers 
 Siva, rivière de Russie ;
 SIVA, roman de science-fiction écrit par Philip K. Dick ;
 (1170) Siva, nom international de (1170) Shiva, astéroïde aréocroiseur ;
 Śiva, nom en sanskrit translittéré de Shiva, dieu hindou.